Rzeka – forma hydrologiczna

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 49
 Rzeki – część miasta Ropczyce

Inne 
 Rzeki – nieofic. przysiółek wsi Libusza w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Rzeki Małe
 Rzeki Wielkie